Murowanka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Murowanka, village du powiat de Pułtusk
 Murowanka, village du powiat de Grójec